Een natuurkundig laboratorium is een laboratorium waar natuurkundige experimenten worden uitgevoerd.

Enkele bekende (voormalige) natuurkundige laboratoria in Nederland
 Philips Natuurkundig Laboratorium (Eindhoven)
 Zeemanlaboratorium (Amsterdam)
 Kamerlingh Onnes Laboratorium (Leiden)